Okręty US Navy o nazwie USS "Brant":
 Pierwszy "Brant" (AM-24) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1918-1945.
 Drugi "Brant" (AMS-43) był trałowcem typu YMS-1, który był, z przerwami, w służbie w latach 1942-1955

Brant